Tourah peut faire référence à :

 Tourah, le nom berbère de l'îlot Persil ;
 Tourah, un lieu situé près du Caire, célèbre pour ses carrières durant l'Égypte antique.

Voir aussi